

Patronyme 

 Abderaouf Belhani (1986-), footballeur algérien.
 Ammar Belhani (1971-), footballeur international algérien.

Autre 
 Naya Belhani, comité de développement villageois du Népal.